Tas Tappeh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Ţās Tappeh, ort, Hamadan, 
 Tās Tappeh, kulle, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar